McGillicutty ist der Ringname folgender Personen:

 Beulah McGillicutty (Trisa Hayes; * 1969), US-amerikanische Wrestlerin und Autorin
 Michael McGillicutty (Joe Hennig; * 1979), US-amerikanischer Wrestler, siehe Curtis Axel